Сбо́рная Аргенти́ны по мини-футбо́лу представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по мини-футболу. Управляющая организация — Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года.

Аргентина прошла квалификацию и приняла участие во всех восьми чемпионатах мира по мини-футболу. Главным успехом сборной является победа на чемпионате мира 2016 года. Аргентина также трижды выигрывала Кубок Америки в 2003, 2015 и 2022 годах.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 

* В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Кубок Америки 

* В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Ссылки 

 Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины

Аргентина